Saint Raoul, traduit parfois par saint Ralph en anglais, désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens :

 Raoul de Bourges  († 866), ou Raoul de Turenne ou Rodolphe ou Radulphe ou Rudolphe, archevêque de Bourges de 840 à 866 ; célébré le 21 juin.
 Raoul de La Futaie († 1129), ou Radulphe de la Futaie ou Radulphus de Flageio, bienheureux, fondateur des abbayes de Loc Maria près de Quimper et de Saint-Sulpice-la-Forêt entre Rennes et Fougères ; célébré le 16 août.
 Raoul de Vaucelles ou Radulphe († 1152), bienheureux, bénédictin anglais, devenu disciple de saint Bernard, fonda le monastère de Vaucelles dans le diocèse de Cambrai ; célébré le 30 décembre. 
  († 1588) prêtre martyr à Chichester.
 Ralph Milner († 1591), père de huit enfants, avec saint Roger Dickenson, font partie des quarante martyrs d'Angleterre et du pays de Galles canonisés en 1970 ; célébrés le 7 juillet. C'est le saint Raoul du calendrier des fleuristes.

Notes et références